Pech (Ariège)
 Pecco (in piemontese Pech), un comune di 223 abitanti della provincia di Torino
 pech, resina di abete usata nel secolo XIX e durante la Grande Guerra dai soldati italiani al posto della gomma americana; una volta filtrata e fatta seccare, diventava rosa e morbida alla masticazione; era amara e dava appetito; secondo la medicina popolare aveva proprietà antisettiche

Note